Армавирский округ — административно-территориальная единица Северо-Кавказского края (до 16 ноября 1924 года Юго-Восточной области) РСФСР, существовавшая в 1924—1930 годах. Центр округа — город Армавир.

Армавирский округ был образован 2 июня 1924 года из большей части Армавирского отдела Кубано-Черноморской области.

Первоначально округ был разделён на 12 районов:
 Армавирский район
 Вознесенский
 Григориполисский
 Каменнобродский
 Кропоткинский
 Курганинский
 Лабинский
 Невинномысский
 Новоалександровский
 Отрадненский
 Петропавловский
 Успенский

1 мая 1926 года в Армавирский округ из Карачаево-Черкесской АО был передан Баталпашинский район.

13 февраля 1928 года Лабинский район был передан в состав Майкопского округа.

27 февраля 1928 года из части территории Кропоткинского района образован Ванновский немецкий национальный район.

6 ноября 1929 года были упразднены Вознесенский, Григориполиский, Каменнобродский, Петропавловский и Успенский районы, их территории разделены между оставшимися районами.

30 июля 1930 года Армавирский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Северо-Кавказского края.

Население 
Население округа в 1926 году составляло 927 392 человек (в том числе городское — 153 663 чел.). Из них русские — 59,8 %; украинцы — 33,1 %; немцы — 2,4 %; армяне — 2,1 %.

Литература

Примечания 

Округа РСФСР